Liste Swadesh de 207 mots en français et en japonais.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Banzaï - méthode de japonais (Nathalie Rouillé, Isabelle Raimbault), Ellipses, Paris 2003 - 
 Les mots du japonais (Florence Bernaudeau, Fabrice Escot), Ellipses, Paris 1996 - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Japonais
 Écritures du japonais

Liens externes 
  Dictionnaires français-japonais (Lexilogos)
  Wiktionnaire:Liste Swadesh
  Wiktionnaire japonais

Japonais
Langue japonaise
Swadesh